Футбол на Азиатских играх

Футбольный турнир проводится в рамках Азиатских игр с 1951 года. С 1990 года приводится турнир среди женщин. С 2002 года существует лимит по игрокам старше 23 лет как и на Олимпийских играх, таких игроков может быть только три.

Мужские соревнования 

<div id="1">1 Финальный матч завершился вничью, и титул был поделен между финалистами.
<div id="2">2 Матч между сборными Саудовской Аравии и КНДР не состоялся, саудитам засчитана техническая победа со счетом 2:0: после полуфинального матча против сборной Кувейта северокорейские игроки, а также официальные лица и спортсмены из других видов спорта, напали на судью, за что сборная была дисквалифицированы на 2 года.

Статистика 

 * = Хозяева

Женские соревнования

Ссылки 
 Статистика футбольных турниров Азиатских Игр
 Статистика женских футбольных турниров Азиатских Игр